Дубравка — поселок в Цильнинском районе Ульяновской области России. Входит в состав Новоникулинского сельского поселения.

География 
Расположен в 21 км к юго-западу от районного центра.

История 
Основателем деревни Соплевки считается синбиренин Максим Васильевич Микулин. Решением исполкома Ульяновского облсовета № 499/16 от 17.04.1954 г. деревня Соплевка переименована в Дубравка.

Население 

В 1996 — население 7 человек, русские.

Хозяйство 
Отделение ТОО «Восход».

Примечания 

Населённые пункты Цильнинского района